Bystré – miejscowość w Czechach w powiecie Rychnov nad Kněžnou
 Bystré – miasto w Czechach w powiecie Svitavy
 Bystré – wieś na Słowacji w powiecie Vranov nad Topľou

Zobacz też 
 Bystre